Hoe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Hoe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Hoe – koreańskie danie
 Hoe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Hoe: Labyrinth – minialbum zespołu GFriend